De afkorting ICCC kan onder andere verwijzen naar:

 International Christian Chamber of Commerce, een evangelische organisatie van zakenlieden. 
 International Council of Christian Churches, een fundamentalistische tegenhanger van de Wereldraad van Kerken